Bozo — personagem criado nos EUA em 1946 por Alan Livingston
Bozo: Série Animada — desenho animado com o personagem citado acima
Programa do Bozo (2013) — programa exibido no SBT em 2013
Bozos — povo da Ásia
Boza — bebida da Ásia Central

Desambiguações de televisão